Een dorpje in Polen, zie Wleń
Een dorpje in Oostenrijk, zie Lähn (Oostenrijk)